A 2022-es Milánó–Sanremo országúti-kerékpárversenyt március 19-én rendezték. A verseny a sorozat történetének 113., a 2022-es UCI World Tour 6. versenye volt.

A szezon első monumentumán a rajt az 1935-ben épült Maspes-Vigorelli velodromban volt. A legendás versenypályán több alkalommal döntötték meg az egyórás kerékpározás világcsúcsát. A címvédő Jasper Stuyven betegség miatt nem indult.

A rajt után nem sokkal egy nyolcfős szökés lett sikeres. Az előnyük hét perc lett. Az utolsó kilenc kilométerre minden szökevényt befogott a mezőny. Az utolsó emelkedőn Pogačar, majd ragh Andersen diktálta a tempót. A lejtmenetben Mohorič kockáztatva szerzett előnyt, ami kitartott a célig. A harmadik helyezést a hát- és térdsérüléséből hosszabb idő után visszatérő Mathieu van der Poel szerezte meg.

Indulók

Végeredmény

Jegyzetek

Milánó–Sanremo
Milánó–San Remo